Royal Institute of Health and Sciences Football Club era um clube de futebol do Butão. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2007.

Clubes de futebol do Butão